Прямое попадание:

 Прямое попадание — поражение цели поражающим предметом (снаряд, пуля, мина, ракета и т. п.) непосредственно после выхода его из пускового устройства. (также см. рикошет, осколочное поражение)

 «Прямое попадание» — американский к/ф 1994 года